Фонтена́й () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 160 км на південний схід від Парижа, 125 км на захід від Діжона, 20 км на південь від Осера.

Історія 

1 січня 2017 року Фонтенай, Молем i Тенжі було об'єднано в новий муніципалітет Ле-О-де-Фортерр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Фонтенай на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фонтенай на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Йонна